Vallejos kan syfta på:
Vallejos v. Commissioner of Registration, ett rättsfall

Geografi

Mexiko 

 Vallejos, Mexiko, ort, Guanajuato, Silao de la Victoria,